Tristan en Isolde (legende), een Keltische legende
Tristan, een bewerking van deze legende door Gottfried von Straßburg uit ±1210
Tristan und Isolde (handschrift KBR)
Tristan und Isolde (opera), een opera van Richard Wagner uit 1865
Tristan und Isolde: bewerkingen, een lijst van bewerkingen van deze operamuziek
Tristan & Isolde (stripboek), een stripboek uit 2004
Tristan & Isolde (film), een film uit 2006

Zie ook
Tristan